Tansi ist der Familienname folgender Personen:

 Cyprian Tansi (1903–1964), römisch-katholischer Priester aus dem Igbo-Stamm, Mitglied des Trappistenordens, 1998  seliggesprochen
 Sony Labou Tansi (1947–1995), Schriftsteller aus der Demokratischen Republik Kongo